«Памятники Подмосковья» — популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Московский рабочий» (Москва) в 1987—1991 году.

Список книг серии 
1988
  (обл.)
  (обл.)

1990
  (обл.)

1991
  (обл.)
  (обл.)

Список книг серии по названиям 
 Авдотьино / Н. Л. Антонова — 1991
 Богословское-на-Могильцах / Я. М. Белицкий — 1990
 Большие Вязёмы / В. И. Новиков — 1988
 Дубровицы / А. М. Тарунов — 1991
 Остафьево / М. Д. Печерский — 1988

См. также 
 Усадьбы Подмосковья
 Музеи Подмосковья
 Музеи и выставки Москвы и Подмосковья
 Памятники архитектуры Московской области
 Сокровища русского зодчества
 Дороги к прекрасному
 Московский рабочий

Ссылки 
 РусАрх — авторы 
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке 

Книжные серии
Книги издательства «Московский рабочий»
Москвоведение